Adrian Dawid Benedyczak (ur. 24 listopada 2000 w Kamieniu Pomorskim) – polski piłkarz, występujący na pozycji napastnika we włoskim klubie Parma Calcio oraz w reprezentacji Polski do lat 21.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 5 marca 2022)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 12 listopada 2021)

Bibliografia 
 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Pogoni Szczecin
Piłkarze Chrobrego Głogów
Piłkarze Parmy Calcio 1913
Ludzie urodzeni w Kamieniu Pomorskim
Urodzeni w 2000
Uczestnicy Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej 2019